Guébriand peut faire référence à :

 La rivière du Guébriand, Côtes-d'Armor.
 Le Guébriand, hameau de la commune de Pluduno, Côtes-d'Armor.
 l'étang de Guébriand, commune de Pluduno, Côtes-d'Armor.

Voir aussi 
 François Le Felle de Guébriant
 Sanatorium de Guébriant-la Clairière village de vacances, ancien sanatorium en Haute-Savoie.

Homonymie de toponyme